Miami Open 2019, właśc. Miami Open presented by Itaú 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2019 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 19 –31 marca 2019 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 9 035 428 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Stanach Zjednoczonych